Flon kan syfta på följande platser:

Geografi

Schweiz 

 Flon (vattendrag i Schweiz), Vaud,

Sverige 
 Flon – by i Härjedalens kommun